Rock Believer World Tour е 24-то поред световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, което започва на 26 март 2022 г. с девет последователни концерта в Лас Вегас, САЩ, първоначално предвидени да се състоят през юли 2020 г., като част предишното турне на групата – Crazy World Tour 2017, но отменени поради възникналата световна пандемия от коронавирус през 2020 г. В началото турнето преминава през Северна Америка, Европа и Азия на три етапа, които включват общо 32 концерта. Името на турнето е заимствано от последния студиен албум на групата – Rock Believer, издаден през февруари същата година.

На 6 май 2022 г., непосредствено след началото на турнето в Лас Вегас, Скорпиънс изнасят концерт в „Медисън Скуеър Гардън“, Ню Йорк по повод 50-ата годишнина от независимостта на Бангладеш.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Павел Мончивода – бас
 Мики Дий – барабани

Дати

Отменени концерти

Източници

Външни препратки 
 Списък с дестинациите на турнето в официалния сайт на „Скорпиънс“

Музикални турнета от 2022 година
Турнета на „Скорпиънс“